Azzi ou Kazzi (en arabe قزي) est un nom de famille libanais.

Azzi peut également faire référence à :

Hayasa-Azzi, une confédération entre le royaume d'Hayasa, situé au sud de Trabzon, et le royaume d'Azzi, situé au nord de l'Euphrate, sur les actuelles Turquie et Arménie.

Nom de famille
Christian Azzi, (1926-2020), pianiste de jazz
Franklin Azzi, né en 1975, architecte français.
Jennifer Azzi, née en 1968, joueuse américaine de basket-ball
Nadia Azzi, née en 1998, pianiste de la musique classique

Homonymie de patronyme
Patronyme libanais